Ramadani est un patronyme dérivé du prénom Ramadan, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1963–1999), héros albanais ;
  (né en 1992), footballeur macédonien ;
  (née en 1982), Miss Albanie 2000 ;
 Nijazi Ramadani (né en 1964), poète, romancier, critique d'art, critique littéraire, analyste politique et intellectuel albanais ;
  (1944–2005), peintre kosovar ;
 Soibahadine Ibrahim Ramadani (1949- ), sénateur français ;
 Ylber Ramadani (né en 1996), footballeur albanais ;
 Zana Ramadani (née en 1984), féministe allemande ;
  (né en 1985), footballeur croate.

Notes et références 

Homonymie de patronyme albanais

en:Ramadani